

Балгин — село, Жангалинський район, Західноказахстанська область
 Балгин — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область